Города Марокко () — список наиболее крупных населённых пунктов Марокко. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Марокко есть 200 городов с численностью более 7 500 человек.

Список городов Марокко

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Марокко
Списки:Марокко